Hőmérséklet-vezetési tényező: diffúziós mennyiség (főhatás)
 Hővezetés: vezetés jellegű mennyiség (főhatás)
 Termodiffúzió: a transzportjelenségek egyike (kereszteffektus)